Jenny Solin (ur. 1 lipca 1996) – szwedzka biegaczka narciarska, złota i brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała w 2016 roku podczas mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w rumuńskim Râșnovie. 22 lutego podczas pierwszej konkurencji  – sprintu stylem dowolnym wywalczyła brązowy medal.
Udział w mistrzostwach zakończyła startem w biegu sztafetowym, gdzie wraz z koleżankami z drużyny zdobyła tytuł mistrzyni świata juniorek.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 4 stycznia 2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1996
Szwedzcy biegacze narciarscy